pisklę kury 
 Kurczak – amerykański film z 2003 roku
 kurczak zwierzę hodowane np. na farmie

Zobacz też 

 Kurczaki